Хейлунцзян — китайська назва річки Амур.
Провінція Хейлунцзян — провінція Китаю.